Ла-Льягоста () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 3,01 км². Население — 13713 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pàgina web de l’Ajuntament de La Llagosta
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació del Institut d’Estadística de Catalunya
 Mapa de la Llagosta en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны